Древеник може да се отнася за:

Села 
 Древеник, село в Република Македония;
 Древеник, село в Словения.

Планини 
 Древеник, планина в Република Македония.